Asedio de París puede referirse a alguno de los múltipleas asedios sufridos por la capital francesa a lo largo de la Historia:

 La batalla de Lutecia de 53 a. C., en que las fuerzas defensoras galas fueron derrotadas por los romanos al mando de Tito Labieno.
 La batalla de Lutecia de 383, en que el emperador romano Graciano fue derrotado por el usurpador Magno Máximo.
 El asedio de 451, por los hunos al mando de Atila.
 El asedio de 465, por los francos al mando de Childerico I.
 El asedio de 494, por los francos al mando de Clodoveo I.
 El asedio de 845, por los vikingos.
 El asedio de 856, por los vikingos.
 El asedio de 861, por los vikingos.
 El asedio de 885 a 887, por los vikingos.
 El asedio de 978, por los alemanes al mando Otón II, contra Hugo Capeto.
 El asedio de 1358, por las tropas realistas al mando del Delfín Carlos, contra el preboste rebelde Étienne Marcel y Carlos II de Navarra, en el transcurso de la guerra de los Cien Años.
 El asedio de 1359, por los ingleses al mando de Eduardo III.
 El asedio de 1420, por los ingleses al mando de Enrique V.
 El asedio de 1427, por los franceses al mando de Carlos VII.
 El asedio de 1429, por los franceses al mando de Juana de Arco.
 El asedio de 1435, por los franceses al mando de Ambroise de Loré, mariscal de Carlos VII.
 El asedio de 1465, por los borgoñones, britanos y berrichones al mando de Carlos el Temerario, Francisco II de Bretaña y Carlos de Berry, en el transcurso de la Guerra de la Liga del Bienestar Público.
 Los asedios de 1589 a 1594, por las tropas realistas de Enrique III y Enrique IV de Francia contra la Liga Católica, durante las Guerras de Religión.
 El asedio de 1590, por el ejército francés de Enrique IV, pero terminando con el socorro y la victoria de los tercios españoles al mando del duque de Parma.
 El asedio de 1649 por los realistas al mando de Gran Condé, en el transcurso de la Fronda.
 La batalla de París de 1814, en que las fuerzas defensoras francesas al mando de José I Bonaparte y el mariscal Marmont fueron derrotadas por la coalición austro-rusa-prusiana.
 El sitio de París (1870-1871), por las tropas prusianas al mando de Helmuth von Moltke, en el transcurso de la guerra franco-prusiana.